Der Begriff Schloss Erbach bezeichnet:

Schloss Erbach (Odenwald), Schloss der Grafen von Erbach in Erbach im Odenwald
Schloss Erbach (Donau) in Erbach an der Donau